

Musique 
 Imagine, album de Mort Shuman, paru en 1976 ;
 Imagine, album d'Eva Cassidy, paru en 2002 ;
 Imagine, troisième album studio d'Armin van Buuren, paru en 2008.

John Lennon 
 Imagine, album de John Lennon, paru en 1971 ;
 Imagine, chanson de ce disque éponyme ;
 Imagine: John Lennon (film), documentaire sur la vie du musicien ;
 Imagine: John Lennon (album), bande son du documentaire ;
 Imagine, le nom d'une exposition sur John Lennon au Musée des beaux-arts de Montréal ;
 Imagine, documentaire américain de Steve Gebhardt, John Lennon et Yoko Ono sorti en 1972.

Cinéma 

 Imagine, court-métrage américain de Zbigniew Rybczynski sorti en 1987- Nommé au Festival de Cannes 1987 ;
 Imagine, court-métrage américain de John Weiley sorti en 1993 ;
 Imagine, court-métrage cubain d'Anna Assenza sorti en 2002 ;
 Imagine, court-métrage américain de Colin Orr sorti en 2005 ;
 Imagine, court-métrage américain de Rod Pitts sorti en 2006 ;
 Imagine, court-métrage mexicain d'Edgar Rivera Villanueva sorti en 2006 ;
 Imagine, film polonais d'Andrzej Jakimowski sorti en 2012.
  (Danny Collins), film américain de Dan Fogelman sorti en 2014 ;
 Imagine, film iranien de 2022.

Télévision 
 Imagine, série télévisée britannique (2003-)

Autres 
 Imagine, un jeu de société ;
 Imagine, le festival rock de Bâle ;
 Imagine, un magazine de bandes dessinées publié en 1975 et 1976 ;
 Imagine... est un magazine québécois de science-fiction et fantastique des années 1980-90 ;
 Imagine, le nom commercial du réseau de bus de la ville d'Épinal ;
 Imagine, logiciel d'images de synthèse, sur les ordinateurs Amiga ;
 Imagine, collection de science-fiction des éditions Flammarion (50 titres de 1999 à 2004) ;
 Imagine, nom porté par un voilier de la classe Imoca en 2014, puis en 2022.

Voir aussi 
 Imagine demain le monde, le magazine belge
 Imagination
 Les Imagines clipeata, masque funéraire romain